WJ Stay? — шестой мини-альбом южнокорейско — китайской гёрл-группы Cosmic Girls. Альбом был выпущен 8 января 2019 года лейблами Starship Entertainment и Yuehua Entertainment и был распространен kakao M. Альбом состоит из семи синглов, в том числе ведущего сингла «La La Love».

Предпосылки и релиз 
24 декабря 2018 года Starship Entertainment сообщила через свои официальные аккаунты в социальных сетях, что Cosmic Girls выпустят новый альбом 8 января 2019 года.

Такде сообщалось, что участницы Мейчи, Сюани и ЧенСяо не будут участвовать в продвижении своего альбома из-за деятельности в Китае, но приняли участие в записи «Memories».

Участницы группы Экси и Давон участвовали в написании седьмого трека «Ujung». Экси, также числится в качестве соавтора по всем направлениям.

В день выхода альбома также был выпущен клип на сингл «La La Love».

Трек-лист

Чарты

Weekly

Monthly

Примечания 

Альбомы Cosmic Girls
Альбомы Республики Корея
Мини-альбомы в стиле k-pop